capitalizzazione azionaria (o di Borsa) – valore di mercato complessivo delle azioni emesse da una società per azioni quotata;
 capitalizzazione – nella matematica finanziaria è l'operazione con cui si calcola il valore futuro di un capitale disponibile al tempo presente.

Altri progetti